Seznam korpusov z zaporedno številko 73.

Seznam 
 Pehotni
 73. strelski korpus (ZSSR)
 73. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi